Contea di Carbon o Carbon County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Carbon – Montana
 Contea di Carbon – Pennsylvania
 Contea di Carbon – Utah
 Contea di Carbon – Wyoming